Stati Uniti d'America
 Oakdale – città della Contea di Stanislaus, California
 Oakdale – villaggio della Contea di Washington, Illinois
 Oakdale – città della Parrocchia di Allen, Louisiana
 Oakdale – villaggio della Contea di Washington, Minnesota
 Oakdale – villaggio della Contea di Antelope, Nebraska
 Oakdale – census-designated place della Contea di Suffolk, New York
 Oakdale – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Oakdale – città della Contea di Morgan, Tennessee
 Oakdale – città della Contea di Monroe, Wisconsin
 Oakdale – città della Contea di New London, Connecticut
 Woodlawn-Oakdale – census-designated place della Contea di McCracken, Kentucky